Province du Noumbièl är en provins i Burkina Faso.   Den ligger i regionen Sud-Ouest, i den södra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Ouagadougou. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Province du Noumbièl är platt.

Följande samhällen finns i Province du Noumbièl:

 Batié

Omgivningarna runt Province du Noumbièl är huvudsakligen savann. Runt Province du Noumbièl är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är mars, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Sud-Ouest, Burkina Faso